Bolaños de Calatrava kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bolaños de Calatrava (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Bolaños de Calatrava (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar